Dro település Olaszországban, Trento megyében.   Az 5000-es lakosú település része az Alto Garda-völgyi közösségnek és Ledrónak. Kulturális klub, önkormányzati könyvtár, társadalmi zenekar, különböző turisztikai szálláshelyek, sportlétesítmények és pro loco működnek benne. Ősi megjelenése mellett hagyományosan van itt egy átkelőhely a Trentino Garda terület és Trento városa között.

Népesség
A település népességének változása:

Jegyzetek

További információk

Trento autonóm megye települései
Bottal létrehozott olasz település cikkek